География:
 Дворец Сарсуэла — резиденция королей Испании
 Сарсуэла-де-Хадраке () — муниципалитет в испанской провинции Гвадалахара.
 Сарсуэла-дель-Монте () — муниципалитет в испанской провинции Сеговия.
 Сарсуэла-дель-Пинар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия.
 Сарсуэла (Куэнка) () — муниципалитет в испанской провинции Куэнка.
Искусство:
 Сарсуэла — испанский музыкально-драматический жанр, близкий к оперетте.
 Сарсуэла (андская музыка) — жанр традиционной музыки индейцев Анд, состоит из медленной и быстрой частей.
Кулинария:
 Сарсуэла из рыбы — блюдо каталонской кухни, ассорти из тушёной рыбы и морепродуктов.